het tegenovergestelde van hardheid
 zacht weer, weer waarbij de temperatuur boven het jaargemiddelde ligt, zie Zachte dag
 zacht geluid, zie luidheid
 Dolce (muziek), een passage of frase in een muziekcompositie die met een lieflijk, teder of zacht karakter gespeeld moet worden